

Films 
 The Lady Killer (1913), een Amerikaanse stomme kortfilm uit 1913
 The Lady Killer (1915), een Amerikaanse stomme kortfilm van Norval MacGregor uit 1915
 Lady Killer (1933), een Amerikaanse film van Roy Del Ruth uit 1933 met James Cagney in de hoofdrol
 Gueule d'amour (1937), een Franse film van Jean Grémillon uit 1937, in het Engels uitgegeven als Lady Killer
 Lady Killer (1995), een Amerikaanse dramafilm van Steven Schachter uit 1995
 Scene of the Crime (1996), een Amerikaanse thriller uit 1996, ook bekend onder de naam Ladykiller

Zie ook
 The Ladykillers, de naam van twee andere films

Muziek 
 The Lady Killer (album), een studioalbum van de Amerikaanse artiest Cee Lo Green (2010)
 "Lady Killer", een nummer op John Entwistles album Mad Dog (1975)
 "Lady Killer", een nummer op Flash and the Pans album Flash and the Pan (1979)
 "Lady Killer", een nummer op Lita Fords album Dancin' on the Edge (1984)
 "Lady Killer", een nummer op Herman Broods album The Brood (1984)
 "Lady Killer", een nummer op The Vandals' album When in Rome Do as The Vandals (1984)
 "Lady Killer", een nummer op Racer X's album Second Heat (1987)

Televisie 
 "Lady Killer", een aflevering van Charlie's Angels
 "Lady Killer", een aflevering van Medium
 "Lady Killer", een aflevering van The Lone Ranger
 "Lady Killer", een aflevering van Thriller
 "Lady Killer", een aflevering van The New Breed
 "Lady Killer", een aflevering van Riptide
 "Lady Killer", een aflevering van Life of Ryan
 "The Lady Killer", een aflevering van The Roy Rogers Show
 "The Lady Killer", een halve aflevering van Cold Case Files
 "The Lady Killer", een aflevering van Pretty Little Liars